O relatório anual Liberdade Econômica no Mundo (em Inglês, Economic Freedom of the World) do Instituto de pesquisas econômicas Fraser Institute mede e ranqueia a liberdade econômica dos países do mundo. Fraser Institute é um Think Tank libertário do Canadá. Este indicador tem sido utilizado em estudos revisados por especialistas, alguns dos quais têm encontrado uma série de efeitos benéficos de mais liberdade econômica. O Economic Freedom of the World index tem sido muito mais usado do que qualquer outra medida de liberdade econômica por causa de sua cobertura de um período de tempo mais longo.

Ranking de 2015
(Os dados usados são de 2013, sempre dois anos antes do ano do relatório)

Legenda:

Veja também
Índice de Liberdade Econômica (Índice da Heritage Foundation)
Lista de índices de liberdade
Lista de países por liberdade econômica
Liberdade econômica
Liberalismo económico
Liberalismo clássico
Libertarianismo

Política econômica
Índices de classificação de países